Dresden kan syfta på:

 Dresden (film) – en tysk TV-film från 2006
 3053 Dresden - en asteroid

Geografi

Kanada 

 Dresden, Ontario, ort,

Tyskland 

 Dresden – en kretsfri stad i Sachsen,

USA 

 Dresden, Tennessee, countyhuvudort, Weakley County, 
 Dresden, New York, ort, Yates County, 
 Dresden, Ohio, ort, Muskingum County, 
 Dresden, Kansas, ort, Decatur County,